Sé bezeichnet Bischofskirchen im portugiesischen Sprachraum.

Beispiele sind:

 die Catedral da Sé in São Paulo
 die Sé de Braga, die Kathedrale von Braga
 die Sé Nova de Coimbra Sé Nova (Neue Sé) in Coimbra
 die Sé Velha (Alte Sé) in Coimbra
 die Sé Velha (Alte Sé) in Bragança
 die Sé Catedral von Évora
 die Catedral Sé Patriarcal, die Kathedrale von Lissabon
 die Sé do Porto, die Kathedrale von Porto
 die Sé de Viseu, Kathedrale von Viseu
 die Sé de Funchal, die Kathedrale in Funchal auf Madeira

(Siehe auch: Liste der Kathedralen in Portugal)

Von dieser Bedeutung abgeleitet ist Sé auch der Name von Orten und Gemeinden:

in Brasilien:
 Sé (Salvador)
 Sé (Olinda e Recife)
 Sé (São Paulo)
 Sé (Bairro de São Paulo)
 Praça da Sé

in Portugal:
 Sé (Angra do Heroísmo), Gemeinde im Concelho de Angra do Heroísmo
 Sé (Braga), Gemeinde im Concelho de Braga
 Sé (Bragança), Gemeinde im Concelho de Bragança
 Sé (Évora), eine ehemalige Gemeinde im Concelho de Évora
 Sé (Faro), Gemeinde im Concelho de Faro
 Sé (Funchal), Gemeinde im Concelho de Funchal
 Sé (Guarda), Gemeinde im Concelho de Guarda
 Sé (Lamego), Gemeinde im Concelho de Lamego
 Sé (Lissabon), Gemeinde im Concelho de Lisboa
 Sé (Portalegre), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Portalegre
 Sé (Porto), ehemalige Gemeinde im Concelho do Porto

in Macau:

 Sé (Macau), Stadtteil von Macau

Außerdem:
 Sé (Vas), Ungarn

Siehe auch:
 SE
 Sè
 See (Begriffsklärung)
 Seh
 Seeh